Аман Алланурович Гараев () — туркменский государственный деятель.

Карьера 
До 29.07.2009 — заместитель министра национальной безопасности Туркменистана.

29.07.2009 — 01.08.2012 — начальник Государственной службы по борьбе с наркотиками Туркменистана.

01.08.2012 — 05.10.2013 — начальник Государственной пограничной службы Туркменистана, командующий пограничными войсками Туркменистана.

5 октября 2013 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 Медаль «Эдерменлик» (26.10.2009)
 Медаль «Watan onündâki birkemsiz harby gullugy üçin» III ст. (27.10.2010)

Воинские звания 
 Подполковник
 Полковник (27.10.2009)
 Генерал-майор (27.10.2010)

Взыскания 
 02.12.2009 — Выговор за низкий уровень организации разъяснительно-пропагандистской деятельности по борьбе с противозаконным оборотом наркотических средств, а также ослабление контроля за проведением мер по борьбе с лицами, противозаконно использующими наркотические средства.
 04.12.2011 — Строгий выговор за ослабление контроля над деятельностью подчиненных.

Примечания 

Государственные деятели Туркменистана
Военачальники Туркменистана